Il doppio del torneo di tennis Tasmanian International 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Yan Zi e Zheng Jie che hanno battuto in finale Anabel Medina Garrigues e Dinara Safina 6–4, 7–5.

Teste di serie 

 Yan Zi /  Zheng Jie (campionesse)
 Anabel Medina /  Dinara Safina (finale)

 Jill Craybas /  Laura Granville (semifinali)
 Gisela Dulko /  Abigail Spears (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tasmanian International 2005